Вальди́вия () — короткая река у побережья Чили в XIV области Лос-Риос. Длина — 15 км. Площадь бассейна — 10275 км².

Исток находится в городе Вальдивия в месте слияния рек Калье-Калье и Кау-Кау к востоку от острова Теха. Остров Теха соединяется с берегом мостом Педро. Ниже по течению к югу от острова Теха в Вальдивию впадает Крусес. Некоторые считают, что именно слияние с рекой Крусес даёт начало Вальдивии.

Ниже по течению в Вальдивию впадают реки Эстансилья, Кутипай и Торнагалеонес. Далее Вальдивия впадает в тихоокеанский залив Корраль.

Река судоходна, хотя движение водного транспорта не отличается интенсивностью. Уровень воды в реке колеблется вместе с морскими приливами и отливами.

На реке проводятся тренировки по спортивной гребле.

Примечания

Ссылки 
  (WikiLosRios)

Реки, впадающие в Тихий океан (Южная Америка)
Реки области Лос-Риос